Mas Sant Josep (Alp), mas del poble d'Alp (Baixa Cerdanya)
 Mas Sant Josep (Santa Cristina d'Aro), edifici eclèctic a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)